Leighton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frances Margaret Leighton
 William Allport Leighton